Tříska může být:

ostrý úlomek či odštěpek materiálu
kovová tříska ( nesprávně špona) – oddělený materiál při třískovém obrábění 
dřevěná tříska – odštěpek při štípání nebo sekání dřeva sekerou

ostatní
Tříska (příjmení) – české příjmení
Mistr Tříska – postava ze seriálu Želvy Ninja
Tony Trischka (* 1949) – americký bendžista

Externí odkazy